Арса — річка в Україні, в межах Тарутинського району Одеської області
 Арса — село у повіті Констанца в Румунії